Hoodie (televisieserie), een Belgische televisieserie uit 2020 over misdaad in Brussel
 een sweater voorzien van een capuchon